Девятый чемпионат Украины по футболу был разыгран с 12 июля 1999 года по 20 июня 2000 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
По сравнению с предыдущим сезоном тройка призёров не изменилась: первые места в турнирной таблице заняли киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр» и криворожский «Кривбасс» соответственно, причём «Динамо» не проиграло ни одного матча в сезоне. По итогам чемпионата высшую лигу покинули ивано-франковское «Прикарпатье», одесский «Черноморец» и кировоградская «Звезда». Кировоградская команда установила антирекорд чемпионатов Украины, не выиграв ни одной игры. Было принято решение о сокращении высшей лиги до 14-ти команд, поэтому элитный дивизион пополнила только алчевская «Сталь».

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1999/2000 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1999/2000 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1999/2000 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1999/2000 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1999/2000 на wildstat.ru
 Сезон 1999/2000 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1999/2000 на stat-football.com

1999/2000
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000
Футбол на Украине в сезоне 1999/2000